Ющу́к — украинская фамилия.

Известные носители:

 
 Ющук, Николай Дмитриевич (род. 1940) — академик РАМН, президент МГМСУ.
 Ющук, Степан Петрович (в монашестве Софроний, род. 1951) — епископ Русской православной церкви.